Acrolophozia är ett släkte av bladmossor. Acrolophozia ingår i familjen Gymnomitriaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Acrolophozia